Гидроаппарат — гидрооборудование, предназначенное для управления потоком рабочей жидкости в системах гидропривода. Под управлением потоком рабочей жидкости понимают изменение или поддержание заданных значений давления или расхода рабочей жидкости, или изменения направления, пуск и остановку потока рабочей жидкости. Как собирательное название гидроаппаратов используется термин «гидроаппаратура».

Классификация 
1. Гидроаппаратура распределения потоков жидкости: 
 гидравлические распределители;
 обратные клапаны и гидрозамки.
2. Гидроаппаратура управления величиной потока жидкости:
 дроссели;
 регуляторы расхода;
 делители потока.
3. Гидроаппаратура (гидроклапаны) деления давлением:
 предохранительные клапана прямого и непрямого действия;
 переливные клапана прямого и непрямого действия;
 редукционные и напорные клапана, клапана соотношения давлений;
 разгрузочный гидроклапан;
 гидроклапаны последовательности;
 гидроклапаны выдержки времени.
4. Вспомогательная гидроаппаратура:
 средства кондиционирования жидкости;
 гидробаки;
 теплообменники;
 гидроаккумуляторы и др.

См. также 
 Гидродроссель
 Гидроклапан
 Гидрораспределитель
 Гидравлический привод

Литература 
   

 

 
  
 Гидравлика, гидромашины и гидроприводы: Учебник для машиностроительных вузов/ Т. М. Башта, С. С. Руднев, Б. Б. Некрасов и др. — 2-е изд., перераб. — : Машиностроение, 1982.

Гидропривод